Prefacio hace referencia a varios artículos:

Literatura

 Prefacio (literatura), texto de introducción  y de presentación, ubicado al inicio de un libro.

Religiones

 Prefacio (liturgia), conocido comúnmente como Praefatio oración que, en el rito romano, concluye el ofertorio e introduce el canon de la misa; se trata de una oración de acción de gracias.